Бескровный — фамилия. Известные носители:

 
 Бескровный, Василий Матвеевич (1908—1978) — советский востоковед-индолог и педагог.
 Бескровный, Любомир Григорьевич (1905—1980) — советский военный историк, профессор.

 Бескровная, Оксана Юльевна (род. 1961) — учёный-генетик.

См. также 
 Безкровный